Brian Dabul e Marc López hanno battuto in finale Pablo Cuevas e Horacio Zeballos 6-2, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Marcelo Melo /  André Sá (semifinali)
 Vasilīs Mazarakīs /  Felipe Parada (semifinali)

 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (finale)
 Juan Pablo Brzezicki /  Máximo González (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Providencia 2007